Guyuan (固原) est une ville de la région autonome du Ningxia en  Chine ;
 Le xian de Guyuan (沽源) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Homonymie de toponyme